Ла-Базок () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн
 Ла-Базок () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос